Dudu:

 Dudu — п'ятий студійний альбом турецького співака Таркана.
 Dudu — соціальна мережа.